Municipio de Spirit Lake puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Spirit Lake (condado de Kingsbury, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Kingsbury.
 Municipio de Spirit Lake (condado de Dickinson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.